Outlook от Microsoft — персональный информационный менеджер с функциями почтового клиента и Groupware компании Microsoft.

Помимо функций почтового клиента для работы с электронной почтой, Microsoft Outlook является полноценным органайзером, предоставляющим функции календаря, планировщика задач, записной книжки и менеджера контактов. Кроме того, Outlook позволяет отслеживать работу с документами пакета Microsoft Office для автоматического составления дневника работы.

Не следует путать Outlook с продуктом Outlook Express. Outlook Express — это бесплатный клиент электронной почты, встроенный в большинство версий Windows, выпущенных в период с 1998 года по 2003 годы. В Windows Vista Outlook Express заменён на Почта Windows, в Windows 7 Почта Windows отсутствует и вместо неё можно установить пакет программ Windows Essentials, одним из компонентов которого является программа Почта Windows Live. Начиная с Windows 8 и выше Почта Windows вновь возвращена, но уже в качестве Metro/UWP приложения.

Также существует веб-почта «Outlook.com», позволяющая просматривать и отправлять почту без необходимости устанавливать Outlook.

Описание 
Microsoft Outlook может использоваться как отдельное приложение, так и выступать в роли клиента для почтового сервера Microsoft Exchange Server, что предоставляет дополнительные функции для совместной работы пользователей одной организации: общие почтовые ящики, папки задач, календари, конференции, планирование и резервирование времени общих встреч, согласование документов. Microsoft Outlook и Microsoft Exchange Server являются платформой для организации документооборота, так как они обеспечены системой разработки пользовательских плагинов и скриптов, с помощью которых возможно программирование дополнительных функций документооборота (и не только документооборота), не предусмотренных в стандартной поставке.

Дополнения и надстройки 
Диспетчер деловых контактов — надстройка для MS Office Outlook 2003, поставляемая вместе с Microsoft Office System 2003. В «Диспетчере деловых контактов» можно управлять деловыми контактами, счетами и возможными продажами, также могут содержаться дополнительные сведения (например, вложения, рисунки, деловые заметки и сведения о продукции) — это помогает объединять сведения о деловых контактах со сведениями о встречах, задачах, напоминаниях, а также взаимодействовать с другими программами Microsoft Office, например Office Excel 2003 или Microsoft Word.

Microsoft Office Outlook-Preview — программа просмотра (интерфейс разработан специально для Windows Phone 8 и Windows 8).

Версии 
Версии, выпущенные для операционной системы Microsoft Windows:

Outlook Store — специальная бесплатная версия Outlook для Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10. Работа поддерживается только с учётными записями Microsoft, в то время как стандартный outlook из Office поддерживает работу с любыми учётными записями.

Microsoft также выпустила несколько версий Outlook под macOS. После выхода Outlook 98, на платформе Mac его заменял Microsoft Entourage. Впоследствии Microsoft в Office for Mac 2011 снова заменила Entourage на Outlook. Также есть Outlook для Windows Phone, iOS, Android и облачная версия Outlook.com, доступная для всех платформ.

Аналоги 
Аналогами Microsoft Outlook являются:
 Открытая почтовая программа Mozilla Thunderbird, с дополнением Lightning (требуется для работы календаря).
 Проприетарная программа LeaderTask.
 The Bat!

См. также 
 Outloook.com
 Groupware
 Outlook Express
 HCL Notes
 Hushmail (плагин к Microsoft Outlook).

Литература 
 
 
 
 
 
 Джоан Преппернау, Джойс Кокс :: Microsoft Office Outlook 2007. Шаг за шагом :: Москва, Эком, 2007 :: 544 стр. с ил. :: тираж 5000 экз. :: ISBN 978-5-9790-0028-2

Ссылки 
 Официальный сайт Microsoft Outlook
 Справка, помощь и обучение по Microsoft Outlook
 Блог, посвящённый проблемам Microsoft Outlook и Microsoft Exchange Server
 FAQ по Microsoft Outlook и Microsoft Exchange Server на exchangefaq.ru

Почтовые клиенты
Groupware
Microsoft Office
Программное обеспечение для macOS
Персональные информационные менеджеры